Râul Dumbrava se poate referi la:

 Râul Dumbrava, Brețcu
 Râul Dumbrava, Clociți
 Râul Dumbrava, Cusuiuș
 Râul Dumbrava, Șimon

Altele 
 Pârâul Dumbrava
 Pârâul Dumbrăvilor

Vezi și 
 Dumbrava (dezambiguizare)

 Râul Dumbrăvița (dezambiguizare)

Toponime românești